Oise a következőket jelentheti:
Oise (megye) – egy megye Franciaországban
Oise (folyó) - folyó Franciaországban